Сариярвянйоки (Саариярвенёки) — река в России, протекает в Суоярвском районе Республики Карелия. Впадает в озеро Салонъярви. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна 194 км².

Ручей в общей сложности имеет тридцать три притока суммарной длиной 86 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шуя, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Бассейн 
 река Сариярвянйоки
 озеро Кивиярви (147)
 ручей Койвуоя
 озеро Койльярви (161)
 озеро Кукинлампи (148)
 озеро Пуллампи (151)
 озеро Сариярви
 Пиенилампи (152)
 озеро Куоккасъярви (154)
 ручей Холмусенпуро
 ручей Пийтсойноя
 озеро Питсойнъярви (167)
 ручей Ханкиламменоя
 озеро Ханкилампи (176)
 ручей Луувеноя
 озеро Луувенлампи (169)
 озеро Пиен-Притинлампи (168)
 озёра Каксинайсламмет (168)
 озеро Холмузенъярви (174)
 озеро Ханхилампи (152)
 ручей Ханхиоя
 ручей Хоматсуноя
 озеро Хоматсунлампи (178)

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100112102000014066.

Примечания 

Бассейн Салонъярви
Реки Суоярвского района